Le tramway de Palma (), qui sera exploité commercialement comme Trambadia, est un projet de réseau de transport collectif en site propre de type tramway desservant la ville de Palma, sur l'île de Majorque, en Espagne. Il comprendra une seule ligne.

Un premier projet est envisagé à la fin des années 2000 par la municipalité et le gouvernement régional, reliant le centre-ville à l'aéroport et à la zone balnéaire d'El Arenal. Il est abandonné en , faute de volonté politique à la suite d'une alternance, puis relancé en  après un nouveau changement de majorité au conseil municipal, avec à nouveau le soutien de l'exécutif territorial.

Le réseau reliera, à terme, le centre hospitalier universitaire de Son Espases au quartier balnéaire en desservant la place d'Espagne et la zone aéroportuaire. La première phase, dont la mise en service est attendue en , connectera le cœur historique de la capitale et l'aéroport.

Historique

Ancien tramway de Palma 
Le premier réseau de tramway de Palma est mis en service en . Il s'agit initialement de véhicules sur rails à traction hippomobile, remplacés par des rames à traction électrique en . Leur exploitation cesse en , au profit d'un service d'autobus.

Projet avorté 
Au mois de , l'équipe municipale de Palma et le gouvernement des îles Baléares annoncent leur intention de faire à nouveau circuler le tramway dans la capitale de l'archipel. La ligne projetée suit un parcours de  entre le centre historique de Palma et le quartier balnéaire d'El Arenal et l'aéroport de Son Sant Joan. Les projections tablent sur  de passagers par an. L'étude d'avant-projet présentée moins de dix-huit mois plus tard, en , prévoit de relier le centre-ville à l'aéroport, grâce à une ligne de  comptant .

Bien qu'il ait été prévu que les travaux débutent en , ceux-ci ne sont en fait jamais exécutés, en raison de l'élection à la mairie du candidat du Parti populaire, Mateu Isern, qui avait fait connaître au cours de la campagne électorale préalable aux élections du  son opposition résolue à ce projet de mode de transport.

Relance

Phase I : centre-ville - aéroport 
Après avoir retrouvé le pouvoir à Palma à la suite des élections de , l'ancienne majorité de gauche qui défendait le tramway décide, en , de relancer ce projet. En  suivant, le gouvernement des îles Baléares intègre dans son plan de transports 2019-2026 la création d'une ligne de tramway entre le centre de Palma et son aéroport.

L'étude d'avant-projet de cette phase I est validée en  par la direction générale des Mobilités. Un mois plus tard, l'exécutif autonome déclare le projet d'intérêt régional. Le marché public pour la rédaction de l'étude de projet du tronçon est attribué en , puis le gouvernement de l'État indique le mois suivant que la réalisation de la phase I, bénéficiera des fonds issus du plan de relance européen.

En , le gouvernement territorial fait savoir que le chantier commencera en , visant une mise en service commercial de la ligne en . La présidente des îles Baléares, Francina Armengol, et la ministre des Transports, Raquel Sánchez, signent le  un protocole d'accord permettant le financement des travaux de réalisation de la phase I du tramway, d'un coût total de , par l'État, après que l'exécutif autonome a approuvé l'étude de projet.

Phase II : centre-ville - hôpital 
Alors qu'il prévoyait, en , de prolonger le métro, le gouvernement des îles Baléares décide, en , que la liaison entre le centre-ville de Palma et l'hôpital de Son Espases sera réalisée sous forme de tramway. L'esquisse de cette phase II est dévoilée au début du mois suivant. Ce tronçon fait ensuite l'objet d'une déclaration d'intérêt régional. L'étude d'avant-projet de la phase II est soumise à enquête publique au début du mois de .

Réseau 
Le réseau comprendra une seule ligne, réalisée en plusieurs phases, de  de longueur. Vingt-sept stations seront réparties sur l'ensemble du tracé, desservant le centre hospitalier universitaire de Son Espases, le centre-ville de Palma et l'aéroport de Son Sant Joan.

La voie sera à écartement métrique et une partie du tracé sera réalisée en parallèle de celui suivi par le chemin de fer de Sóller. La fréquentation est estimée entre  et  de voyageurs par an.

Une extension depuis l'aéroport jusqu'à la zone balnéaire de Platja de Palma, au sud de la zone aéroportuaire, est également envisagée.

Matériel roulant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Palma
 Tramway de Sóller
 Tramway

Lien externe 
 

Palma